Lelièvre ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Lelièvre (* 1949), französischer Leichtathlet
 Henri-Gustave Lelièvre (1877–1948), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jérémy Lelièvre (* 1991), französischer Leichtathlet

 Robert Lelièvre (1942–1973), französischer Sänger und Gitarrist
 Sylvain Lelièvre (1943–2002), kanadischer Sänger
 Victor Lelièvre (1876–1956), französisch-kanadischer Missionar

Lelievre steht für:
 Ilvait, Mineral